McElroy ist der Familienname folgender Personen:

 Alan B. McElroy (* 1960), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Immanuel McElroy (* 1980), US-amerikanischer Basketballspieler
 Lilly McElroy (* 1980), amerikanische Fotografin und Aktionskünstlerin
 Mark McElroy (1906–1981), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Mary McElroy (1841–1917), Schwester des US-Präsidenten Chester A. Arthur und von 1881 bis 1885 First Lady
 Neil H. McElroy (1904–1972), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker
 Robert Walter McElroy (* 1954), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof in San Diego
 Tina McElroy Ansa (* 1949), afroamerikanische Schriftstellerin und Journalistin
 Wendy McElroy (* 1951), kanadische Schriftstellerin; Vertreterin des Individualistischen Anarchismus und Feministin
 William D. McElroy (1917–1999), US-amerikanischer Biochemiker

McElroy steht für:
 (1853) McElroy, ein nach William David McElroy benannter Asteroid
 McElroy-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 McElroy Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Mount McElroy, Berg im Palmerland, Antarktika

Siehe auch:
 Elroy